Daniel Bautista ist der Name folgender Personen:

* Daniel Bautista (Leichtathlet) (* 1952), mexikanischer Leichtathlet
 Daniel Bautista (Politiker) (* 1974), spanischer Politiker (PP)
 Daniel Bautista Pina (* 1981), spanischer Fußballspieler